Села:
 Угринів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Угринів — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Угринів — Львівська область, Червоноградський район
 Угринів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
Природоохоронна територія:
 Угринів — ботанічний заказник у Тернопільській області

Фізико-географічні обєкти:

 Угринів — гора висотою 384 м на рівнем моря (між селами Угринів, Загвіздя і Рибне Івано-Франківського району), біля підніжжя якої існував Угринівський православний монастир (згадується 1612 року)

Пункт пропуску через державний кордон України:
 Угринів — пункт пропуску через польсько-український кордон

Див. також 
 Середній Угринів
 Старий Угринів

Джерела